L'Agenzia europea per la gestione della cooperazione operativa alle frontiere esterne degli Stati membri dell'Unione europea, più comunemente nota come Frontex
(abbreviazione di "Frontières extérieures")  era un'agenzia dell'Unione europea per il coordinamento del pattugliamento delle frontiere esterne, aeree marittime e terrestri degli Stati della UE e l'attuazione degli accordi con i Paesi confinanti con l'Unione europea, poi confluita nella Guardia di frontiera e costiera europea.

Istituzione 
Frontex è stata istituita con il regolamento (CE) n. 2007/2004 del Consiglio del 26 ottobre 2004. L'agenzia ha iniziato ad operare il 3 ottobre 2005 ed è stata la prima ospitata in uno dei paesi di recente adesione dell'Unione.

Compiti principali 

I compiti di Frontex riguardavano le frontiere esterne degli stati dell'Unione europea e in particolare degli stati che hanno aderito agli accordi di Schengen:
 Coordinare la cooperazione attiva fra gli stati membri in materia di gestione e controllo delle frontiere esterne.
 Definire un modello di valutazione comune e integrato dei rischi.
 Assistere gli stati membri nella formazione professionale delle guardie in servizio presso le frontiere esterne.
 Assistere i controlli, i pattugliamenti e la vigilanza delle frontiere esterne.
 Appoggiare gli stati membri in operazioni comuni di rimpatrio dei clandestini.
 Aiutare gli stati membri che si trovino in situazioni che necessitano un'assistenza, operativa o tecnica, di rinforzo nel controllo delle frontiere esterne.
 Mettere a disposizione gruppi di intervento rapido negli stati membri. (Compito assegnato a seguito di una modifica del trattato iniziale, grazie al Regolamento (CE) nº 863/2007 del Parlamento Europeo e del Consiglio). Tuttavia, quest'ultimo compito, da attuarsi su precisa richiesta di uno o più stati membri, poteva essere messo in atto per un periodo limitato e in situazioni eccezionali e urgenti, ad esempio in caso di afflusso in misura massiccia di migranti da Stati extracomunitari.

Operatività 
Nel 2008 il budget dell'Agenzia è stato raddoppiato a 70 milioni di euro, di cui 31 destinati soltanto alle missioni di pattugliamento delle frontiere marittime, nel Mediterraneo e nell'Oceano Atlantico.

Il rafforzamento del ruolo dell'Agenzia è stato richiesto dal 2009 dal commissario europeo per la Giustizia, Libertà e Sicurezza Jacques Barrot e successivamente anche da alcuni stati membri, fra cui nel 2011 da Francia e Italia.

Ad agosto 2013, oltre ai fondi in denaro, l'agenzia disponeva di 26 elicotteri, 22 aerei, 113 navi ed attrezzatura radar da impiegarsi per eventuali respingimenti.

Le missioni Frontex 
Secondo dati ufficiali, nel 2007 Frontex ha coordinato 22 missioni di pattugliamento, che hanno portato all'arresto di 19.295 migranti, di cui 11.476 in mare, 4.522 a terra, e 3.297 negli aeroporti. Nel 2006 i migranti fermati erano stati 32.016.

Le principali missioni sono riportate nella tabella seguente.

Un capitolo a parte del bilancio di Frontex, era invece destinato alla formazione del personale, con progetti di rimpatrio congiunto, ricerca di auto rubate e anche addestramento di cani.

Sul suo operato hanno espresso critiche Amnesty International e l'European Council for Refugees and Exiled (Ecre). Le critiche riguardano i respingimenti di potenziali rifugiati politici in Paesi terzi non sicuri. Sulle rotte dell'immigrazione clandestina infatti, viaggiano sia migranti economici che richiedenti asilo.

Nautilus 
Nautilus è il nome in codice di una missione europea di pattugliamento congiunto anti immigrazione nel Canale di Sicilia, coordinata dall'agenzia europea per il controllo delle frontiere esterne Frontex. La prima missione Nautilus I si è svolta dal 5 al 15 ottobre 2006 con la partecipazione di uomini e mezzi di Italia, Malta, Francia, Grecia e Germania. Una seconda missione, Nautilus II, si è tenuta dal 25 giugno 2007 al 27 luglio 2007 e di nuovo dal 10 settembre 2007 al 14 ottobre 2007, con la partecipazione di Italia, Malta, Francia, Grecia, Germania, Portogallo e Spagna. Nel 2008 la missione Nautilus III è partita il 9 maggio. Le regole d'ingaggio prevedono che migranti e rifugiati intercettati e soccorsi in acque maltesi o italiane saranno accompagnati verso Malta e Lampedusa. Al 15 luglio 2008, un totale di 3.798 migranti e richiedenti asilo erano stati soccorsi in acque Sar italiane e 731 in acque Sar maltesi. Nessun migrante, secondo i dati ufficiali, sarebbe stato respinto in Libia.

Soppressione
L'istituzione della nuova agenzia della Guardia di frontiera e costiera europea in seguito all'approvazione del regolamento (UE) n. 2016/1624 del Consiglio del 14 settembre 2016, ha portato far confluire le risorse e l'operatività nella nuova agenzia partire dal 6 ottobre 2016.

Note

Voci correlate 
 Agenzie dell'Unione europea
 Guardia di frontiera e costiera europea
 Frontex Plus
 Migrazione
 Rotte africane dei migranti
 Rotte di migranti nel Mediterraneo
 Rotte dei migranti africani nel Sahara

Altri progetti

Collegamenti esterni 
 

 Bilancio, attività e missioni di Frontex https://fortresseurope.blogspot.com/2006/01/frontex-reports-budget-and-activities.html
 Guerra nel Mediterraneo, Audio documentario, 80 minuti, di Roman Herzog. Unità di Frontex tolgono viveri e carburante alle barche dei migranti per costringerli a invertire rotta

Agenzie dell'Unione europea
Sicurezza dell'Unione europea
Crisi europea dei migranti